Елафрозавр (Elaphrosaurus) — рід хижих ящеротазових динозаврів із родини Noasauridae, що існували у пізній юрі (154—150 млн років тому).

Скам'янілості 
Типові рештки елафрозавра знайдені у 1910 році у відкладеннях формації Тендагуру в Танзанії. Було знайдено багато хребців, кістки таза та кінцівок. На основі цих скам'янілостей у 1920 році описано новий вид динозавра E. bambergi. Вид названий на честь промисловця Пола Бамберга, який фінансував розкопки. Елафрозавру, можливо, належать декілька фрагментів кісток із формації Морісон у штаті Вайомінг, США.

Опис 
Елафрозавр був довгим і струнким тероподом з довгою шиєю. Завдовжки був від 4 до 6 м, а заввишки — 146 сантиметрів. Важив близько 1,2 тони. Гомілка елафрозавра була значно довшою, ніж його стегно.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки елафрозавра:

Примітки

Література 
 
 Werner Janensch (1925) «Die Coelurosaurier und Theropoden der Tendaguru-Schichten Deutsch-Ostafrikas». (The coelurosaurs and theropods of the Tendaguru Formation, German East Africa). Full Text here: Janensch1925 

Цератозаври
Вимерлі тварини, описані 1920
Динозаври юрського періоду
Динозаври Африки